Dwoista Baszta – skała w miejscowości Podlesice na Górze Zborów na Wyżynie Częstochowskiej
 Dwoista Baszta – turnia w grani Staroleśnego Szczytu w słowackich Tatrach Wysokich